Богушув-Горце (, )  —  город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство,  Валбжихский повят.  Имеет статус городской гмины.

Занимает площадь 27,01 км². Население 16 298 человек (на 2009 год).

История 

В городе в школьные годы жила Эдита Пьеха.

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Нижнесилезского воеводства